Érebo — personagem da mitologia grega, personificação da escuridão
 Erebus (Arctiidae) — gênero de traça pertencente à família Arctiidae 
 Monte Érebo — monte situado na Antártica, na ilha de Ross
 Erebus Montes — grupo de montanhas em Marte
 Erebus (cratera) — cratera em Marte

Desambiguação